Alto Paraná je jedan od 17 okruga u Paragvaju. Središte okruga je u gradu Ciudad del Esteu.

Zemljopis
Okrug se nalazi na jugoistoku Paragvaja na granici s Argentinom i Brazilom. Alto Paraná se proteže na 14.895 km² te je sedmi po veličini paragvajski okrug.

Stanovništvo
Prema podacima iz 2007. godine u okrugu živi 703.507 stanovnika dok je prosječna gustoća naseljenosti 47 stanovnika na km².

Administrativna podjela
Okrug je podjeljan na 22 distrikta:

Izvor

Paragvajski okruzi